Spiuk (fiets), een Spaans fietsmerk
 Spiuk (wielerploeg), een Spaanse wielerploeg, gesponsord door het gelijknamige fietsmerk